Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Twardzik – polski poeta i działacz polityczny
 Dave Twardzik – amerykański koszykarz
 Filip Twardzik – czeski piłkarz